Le mot cristal n'a pas la même signification dans les expressions « un cristal » et « le cristal ». L'étymon commun est un mot grec signifiant « glace ».

Le cristal 
 Le cristal est une qualité de verre chauffée à  qui est amorphe par adjonction d'un minimum de plomb.

Chimie, minéralogie 
 En chimie et minéralogie, un cristal est un solide polyédrique, plus ou moins brillant, à structure régulière et périodique, formée d'un empilement ordonné d'un grand nombre d'atomes, de molécules ou d'ions. La science qui étudie les cristaux et les structures cristallines est la cristallographie.
 En chimie physique, les  cristaux liquides sont les substances qui, dans certaines phases, ont des propriétés combinant celles d'un liquide conventionnel et celles d'un solide cristallisé. 
 Les cristaux photoniques sont des structures périodiques de matériaux diélectriques ou métalliques conçues pour modifier la propagation des ondes électromagnétiques.
 Cristallogenèse
 Cristallisation (chimie)
 Monocristal
 Habitus (minéralogie)
 TCXO, un oscillateur à cristal
 Cristal de roche

Symbolique 
 Les noces de cristal symbolisent les 15 ans de mariage dans le folklore français.
 Le cristal est le  dans la progression de la sarbacane sportive.

Boisson 
 Cristal est une cuvée de la maison de Champagne Roederer ;
 Cristal est une marque de bière utilisée dans plusieurs pays dont :
  Cuba ;
 Cristal est un apéritif anisé semblable au pastis.

Prénom 

 Cristal, Crystal en anglais, est un prénom féminin fêté le 10 mars.

Musique 
 Crystal Castles, un duo torontois formé par Ethan Kath et Alice Glass.
 Du cristal..., une œuvre de Kaija Saariaho créée en 1990.

Radio 
 Radio Cristal (Normandie)

Récompenses 
 Dans les sports d'hiver régis par la FIS, un globe de cristal récompense le vainqueur d'un classement général de Coupe du monde ; également en biathlon, un globe de cristal récompense le vainqueur d'un classement général de Coupe du monde.
 En cinéma, les Globes de Cristal sont des prix distinctifs décernés dans le cinéma français.
 En alpinisme, le Cristal FFME est une récompense de la FFME destinée à honorer les performances les plus significatives de l'alpinisme français.

Toponymes

Cristal est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 Cristal est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.
 Cristal est un hippodrome de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.

Autres 
 CRISTAL est un satellite d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne
 Bic Cristal est un stylo à bille fabriqué par Bic.
 Cristal est une bande dessinée de Marcello et Maric à la fin des années 1980.
 Cristal de souffrance est un court métrage réalisé par Michel Houellebecq en 1978.
 Cristal est une série télévisée vénézuélienne.
 Crystals of Arborea est un jeu vidéo.

Article connexe 
 La page d'homonymie .

Notes et références